Ben O'Connor peut désigner :

 Ben O'Connor né en 1995, coureur cycliste australien.
 Ben O'Connor, joueur de hockey sur glace britannique.
 Ben O'Connor, un hurler